Sara Diamond peut désigner :
 Sara Diamond (1958-), sociologue et avocate américaine ;
  (1954-), artiste canadienne et présidente de l'Université de l'École d'art et de design de l'Ontario ;
 Sara Diamond, (1995-), chanteuse de Montréal.